Tennyo Masaki es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Tenchi Muyō!.

Su rol es de la hermana mayor de Tenchi Masaki. Aparece en el segundo episodio del tercer OVA (Tenchi Muyō!: Ryo-Ōki). Es destacable que Tennyo tiene un parecido exacto con Kiyone Masaki, la madre de Tenchi en la serie de OVAs. Es muy extraño que su look sea de una mujer de 25 años, pero en realidad tiene 80 años de edad, y como su padre Katsuhito Masaki, ella siempre emplea una apariencia más vieja con los demás. 

Debido a su parecido con Kiyone Masaki, Tennyo solía cambiar de lugar con la madre de Tenchi, y cuidaba de él cuando fue un bebé. Ella se fue luego que la madre de Tenchi muriera, y sólo reaparece cuando se debe presentar a Noike Kamiki

Personajes de Tenchi Muyo!

en:Tennyo Masaki